Sixto Orosa jr. (1916-1995), Filipijns bankier;
 Sixto Orosa sr. (1891-1981), Filipijns arts en auteur.